Флаг Петропа́вловского района является официальным символом муниципального образования Петропавловский район Алтайского края Российской Федерации. Учреждён 16 июня 2009 года.

Описание 
Флаг района представляет собой голубое прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3.

Полотнище флага несёт композицию герба Петропавловского района, в нижней части флага зубчатая оконечность, о трёх зубцах, состоящая из жёлтых колосьев без счёта, шириной вершин 1/3 ширины флага, в центре флага жёлтое восходящее, сияющее солнце (без изображения лица), с ущербом снизу, с шестью расширяющимися вписанными лучами, по три с каждой стороны, сопровождаемое в верхней части летящим, к древку, с воздетыми крыльями, белым журавлём. Полотнище флага может быть обрамлено золотой бахромой.

Обоснование символики 
Флаг Петропавловского района — опознавательно-правовой знак, в котором символически отражено географическое, природное, экономическое своеобразие района, составленный и употребляемый в соответствии с федеральным законодательством и правилами вексиллологии.

Золотое восходящее, сияющее солнце символизирует географическое положение Петропавловского района на юге Алтайского края.

Золотая зубчатая оконечность высланная и ограниченная золотыми колосьями символизирует как географическое положение Петропавловского района, в предгорьях Алтайских гор, так и богатые сельскохозяйственные угодья и экономическую основу деятельности населения — сельское хозяйство.

Журавль — взмывающая в небо птица, символ бдительности и преданности, олицетворяет жизненную силу, означает стремление к совершенству, передаёт удивительную по красоте природу Петропавловского района.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, солнечного тепла и энергии, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет — символ чести, благородства, возвышенных устремлений, духовности.

Примечания 

Флаги Алтайского края